

Editoria 
 Theme – rivista culturale statunitense

Musica 
 Theme – album di Leslie West del 1988
 The Theme (It's Party Time) – singolo di Tracey Lee del 1997

Pagine correlate 
 Tema
 Themes